Barot ist der Familienname folgender Personen:

 Len Barot, Lenora Ruth Barot, (* 1950), US-amerikanische Medizinerin und Schriftstellerin
 Madeleine Barot (1909–1995), französische Ökumenikerin
 Ranjit Barot (* 1950), indischer Musiker und Komponist

Barot steht für:
 Barot (Guadeloupe), Ort auf Guadeloupe, Frankreich